Курба — река в России, протекает по территории Советского района Кировской области. Устье реки находится в 89 км по левому берегу реки Немды. Длина реки — 19 км.

Исток реки находится западнее деревни Мазурино близ границы с Пижанским районом в 26 км к юго-востоку от посёлка Пижанка. В верховьях Курба также именуется Курбочка. Река течёт на юго-восток, на ней расположены три деревни Лошкаринского сельского поселения: Ложкари, Мазурино и Костыли, а также ряд нежилых. Крупнейший притоки — Картас и Малая Курбочка (оба левые). Впадает в Немду у деревни Большая Курба близ границы с Марий Эл.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100037396
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103739
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Советского района Кировской области
Притоки Немды (приток Пижмы)